Hydrallmania är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Walter Douglas Hincks 1868. Hydrallmania ingår i familjen Sertulariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Hydrallmania